San Gervasio, martire (III secolo?)
Capriate San Gervasio – comune italiano in provincia di Bergamo
San Gervasio sull'Adda – frazione del suddetto
San Gervasio – l'unica frazione di Carlino in provincia di Udine
San Gervasio – frazione di Castellalto in provincia di Teramo
Palazzo San Gervasio – comune italiano in provincia di Potenza
San Gervasio Bresciano – comune italiano in provincia di Brescia
San Gervasio, sito archeologico costruito dalla civiltà Maya
San Gervasio, frazione di Palaia in provincia di Pisa

Pagine correlate 
 Saint-Gervais